Sistrurus catenatus catenatus – podgatunek jadowitego węża Sistrurus catenatus z podrodziny grzechotnikowatych w rodzinie żmijowatych.

Osobniki dorosłe osiągają zwykle długość od 45 cm do maksymalnie około 90 cm. Ciało barwy szarej lub brązowo szarej z ciemnymi plamami.

Występuje w Kanadzie na terenie prowincji Ontario oraz w USA na terenie następujących stanów: Nowy Jork, Pensylwania, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri.

Żywią się drobnymi kręgowcami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Gady Ameryki Północnej
Grzechotnikowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1818 roku